Katzmann steht für:

 Katzmann (Adelsgeschlecht), hessisches Uradelsgeschlecht

Katzmann ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Katzmann (1897–1968), deutscher Politiker (NSDAP)
 Frederick G. Katzmann (1875–1953), US-amerikanischer Staatsanwalt
 Fritz Katzmann (1906–1957), deutscher SS-Generalleutnant
 Nosie Katzmann (eigentlich Jürgen Katzmann; * 1959), deutscher Musikproduzent
 Werner Katzmann (1943–2004), österreichischer Meeresbiologe und Umweltschützer

Siehe auch:
 Katzman